Halina ist:

 Ein weiblicher Vorname, siehe Galina

Halina ist der Familienname folgender Personen:

 David Halina (* 1984), deutsch-polnischer Schauspieler